Tufton ist der Name folgender Personen:

 Tufton (Hampshire), Dorf in Hampshire, England

Tufton ist der Name folgender Personen:

 Christopher Tufton, jamaikanischer Politiker
 Stuart Tufton (* 1950), britischer Stabhochspringer